El término Holcá puede hacer referencia a:

 Holcá, comisaría del municipio de Espita, Yucatán, México;
 Holcá, comisaría del municipio de Kantunil, Yucatán, México;
 San Antonio Holcá, comisaría del municipio de Teya, Yucatán, México.